Gengis Khan o Genghis Khan puòi riferirsi a:
Gengis Khan (1162-1227) – condottiero e sovrano mongolo

Film
Genghis Khan – film del 1950
Gengis Khan – film del 1992
Genghis Khan – film del 1998
Gengis Khan il conquistatore – film del 1965
I figli di Gengis-khan – film del 1958
Maciste nell'inferno di Gengis Khan – film del 1964
Mongol – film del 2007
Genghis Khan - Il grande conquistatore – film del 2007

Altro
DJ Gengis Khan – dj italiano
Genghis Khan – canzone degli Iron Maiden
Gengis Khan – aeroporto di Ulan Bator
Gengis Khan – videogioco del 1987 della Koei
Gengis Khan – videogioco del 1991 della Positive